Aussageform bezeichnet:

 Aussageform in der Logik, ein logischer Satz mit ungebundenen Variablen
 Modus (Grammatik) (als eine seltenere Bezeichnungsvariante)